Vietnam
Distretto di Tan Thanh – distretto della provincia di Ba Ria-Vung Tau
Distretto di Tan Thanh – distretto della provincia di Long An